Rowold ist der Familienname folgender Personen: 

 Karl Rowold (1911–1993), deutscher Widerstandskämpfer und Diplomat
 Martina Rowold (* 1996), deutsche Naturbahnrodlerin